Дзекки́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Дзеккини, Антонино (1864—1935) — итальянский прелат, ватиканский дипломат и иезуит.
 Дзеккини, Лучано (род. 1949) — итальянский футболист и тренер.

Прочее 
 Дзеккино (мн. число — дзеккини) — итальянское название золотой венецианской монеты цехин.